Роберт Марвін Галл, відомий як Боббі Галл (; 3 січня 1939, провінція Онтаріо, Канада — 30 січня 2023) — один із найзнаменитіших канадських хокеїстів. Член Зали слави хокею (1983). Автор книги «Моя гра хокей».

Його рідний молодший брат Денніс також був хокеїстом.

Ігрова кар'єра 

За кар'єру в НХЛ закинув 610 шайб. Його рекорд як лівого нападника побив Люк Робітайл. Виступав за команди Чикаго Блекгокс, Вінніпег Джетс. У складі Чикаго Блекгокс в 1961 році став володарем Кубку Стенлі. Чемпіон ВХА (1975/76, 1977/78) з Вінніпег Джетс.

12 разів брав участь у Матчах усіх зірок НХЛ із 1960 по 1972 рік.

У 1976 році у складі збірної Канади став володарем Кубку Канади.

Через виступи у ВХА Галл не зміг взяти участь у Суперсерії-72 між СРСР і Канадою. Тільки в 1974 році Галл у складі команди Канади зміг взяти участь в іграх проти збірної СРСР.

Відрізнявся найпотужнішим кидком у НХЛ, високою швидкістю катання. Рекорд швидкості польоту шайби після кидка, встановлений Галлом, не побитий досі і становить 190,4 км/год (118,3 миль/год). Більшість воротарів у матчах проти Галла одягали маску.

За світле волосся отримав прізвисько «Золота ракета» ().

У 1983 році став членом Зали хокейної слави, а через п'ять років — Зали спортивної слави Канади. У 2017 році Галла занесли до списку 100 найкращих гравців НХЛ.

Галл залишається найкращим снайпером в історії «Чикаго Блекгокс» з 604 шайбами у 1036 матчах. З 1983 року у «Чикаго» відсутній дев'ятий номер, під яким грав Боббі Галл.

Один з чотирьох синів — Бретт Галл — зумів перевершити рекорди батька.

Статистика

Див. також 
 Зала слави хокею
 Список 100 найкращих гравців НХЛ
 Список гравців НХЛ, які закинули 500 шайб у чемпіонаті

Посилання 
 Біографія Боббі Галла  на сайті Legends of Hockey 
 Кар'єрна статистика Боббі Галла  на сайті The Internet Hockey Database 
 Біографія Боббі Галла на сайті Canadian Sports Hall of Fame
 Біографія Боббі Галла на сайті Manitoba Hockey Hall of Fame
 
 Помер легендарний канадський хокеїст Боббі Галл
 Помер легендарний хокеїст, зірка НХЛ Боббі Галл

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Офіцери ордена Канади
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти ВХА
Члени зали слави канадського спорту
Люди на марках
Американські спортивні коментатори
Канадські мемуаристи